Kehrgraben ist ein Gewässername:

 Kehrgraben (Ehrbach), linker Zufluss des Ehrbachs bei Ehrenburgertal, Ortsgemeinde Brodenbach, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Kehrgraben (Kraichbach), rechter Zufluss des Kraichbachs bei Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kehrgraben (Windach), rechter Zufluss der Windach in Oberfinning, Gemeinde Finning, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Kehrgraben, Oberlaufname des Windbachs bei Aarbergen, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen, der in die Aar mündet

 Äußerer Kehrgraben, Oberlauf des Dammbachs, rechter Zufluss der Iller bei Rubi, Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Innerer und Großer Kehrgraben, rechte Zuflüsse desselben Dammbachs
 Neuer Kehrgraben, rechter Zufluss des Kehrgraben (Kraichbach) am Gewerbepark St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kehrbach